Gürtner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gürtner (* 1960), deutscher Kommunalpolitiker 
 Franz Gürtner (1881–1941), deutscher Jurist, Reichsjustizminister von 1932 bis 1941
 Joachim Gürtner (vor 1935), deutscher Hörspielregisseur
 Werner Gürtner (1907–1991), deutscher Bildhauer und Betongießer

Siehe auch:
 Gurtner